Het WTA-tennistoernooi van Bad Gastein (officieel Nürnberger Gastein Ladies) van 2009 vond plaats van 20 tot en met 26 juli 2009 in de Oostenrijkse plaats Bad Gastein. Het was de derde editie van het toernooi in Bad Gastein. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Toernooisamenvatting 
Enkelspel – Titelverdedigster Pauline Parmentier kwam niet verder dan de tweede ronde; daar werd ze verslagen door de als zesde geplaatste Magdaléna Rybáriková. Het eerste reekshoofd, de Française Alizé Cornet, bereikte de halve finale waar ze verloor van de Roemeense Ioana Raluca Olaru. De ongeplaatste Olaru had al eerder in het toernooi twee andere reekshoofden bedwongen – de Oostenrijkse Sybille Bammer (3) in de tweede ronde en de Slowaakse Magdaléna Rybáriková (6) in de kwartfinale – zodat zij met goede vooruitzichten de finale inging. Daar kwam zij tegenover de eveneens ongeplaatste Andrea Petković uit Duitsland te staan, die ook al twee geplaatste speelsters had uitgeschakeld: de Tsjechische Iveta Benešová (4) in de tweede ronde en de Duitse Anna-Lena Grönefeld (7) in de kwartfinale. Petković versloeg Olaru in twee sets en schreef daarmee voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam.

Dubbelspel – Het eerste reekshoofd, het Tsjechische team Iveta Benešová en Barbora Záhlavová-Strýcová, won de eersterondepartij maar moest zich wegens een dijbeenblessure van Benešová afmelden voor de kwartfinale. Titelverdedigsters waren het als derde geplaatste Tsjechische duo Andrea Hlaváčková en Lucie Hradecká. Zij slaagden erin hun titel te prolongeren, door in de finale het ongeplaatste Duitse koppel Tatjana Malek en Andrea Petković in twee sets te verslaan. Het was hun derde gezamenlijke WTA-titel.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe link 
  Toernooischema WTA

Bad Gastein 2009
Bad Gastein